Schachidi ist der Nachname folgender Personen:

 Sijadullo Schachidi (1914–1985), tadschikisch-sowjetischer Komponist
 Tolib Schachidi (* 1946), tadschikischer Komponist